The Fabulous Five (boekenreeks), een reeks tienerromans van de Amerikaanse schrijfster Betsy Haynes
 Fabulous Five Inc., een Jamaicaanse reggaeband sinds het eind van de jaren zestig
 Fab Five, bijnaam van de Nederlandse band The Cats
 Fab Five: The Texas Cheerleader Scandal, een televisiefilm uit 2008 onder regie van Tom McLoughlin
 Fab Five Freddy (F5F, 1959), geboren als Fred Braithwaite, Amerikaans hiphop-pionier, beeldend kunstenaar en filmmaker

Zie ook
 Fab Four (Fabulous Foursome), bijnaam van The Beatles